Сівас — власна назва.

Топоніми

Сівас
 Сівас (провінція)